Amtssprachengesetz sind Gesetze, die bestimmte Sprachen als Amtssprache festlegen, zum Beispiel:

 Amtssprachengesetz (Kanada)
 Amtssprachengesetz (Québec)
 Amtssprachengesetz 2003 (Irland)
 Amtssprachengesetz (Sri Lanka)